Jméno a příjmení Jiří Belda má více nositelů:
 Jiří Belda mladší (*1958) – český zlatník a sochař, syn J. Beldy staršího
 Jiří Belda starší (*1932-1921) – český zlatník, otec J. Beldy mladšího